Элиа Анджело Далла Коста (; 14 мая 1872, Виллаверла, королевство Италия — 22 декабря 1961, Флоренция, Италия) — итальянский кардинал. Епископ Падуи с 25 мая 1923 по 19 декабря 1931. Архиепископ Флоренции с 19 декабря 1931 по 22 декабря 1961. Кардинал-священник с 13 марта 1933, с титулом церкви Сан-Марко с 16 марта 1933.

Ссылки 
 Информация 
 Далла Коста, Элиа, Яд ва-Шем (англ.)

Примечания 

Кардиналы Италии
Кардиналы Пия XI
Архиепископы Флоренции
Праведники народов мира в Италии
Выпускники Падуанского университета